Výraz Mičurin může být:

 Ivan Fjodorovič Mičurin (1700–1763) – ruský barokní architekt
 Ivan Vladimirovič Mičurin (1855–1935) – ruský šlechtitel a ovocnář
 Mičurin (město) – bývalý název bulharského města Carevo
 Mičurin (film) – sovětský film režiséra Alexandra Dovženka z roku 1948

nebo odvozeně
 Mičurinsk – ruské město

Rozcestníky - příjmení